Nkundu peut dfésigner :
 les Nkundu, un peuple de République démocratique du Congo
 le nkundu, leur langue